Low Island – wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych
 Low Island – wyspa w Australii, w stanie Queensland
 Low Island – wyspa w USA, w stanie Waszyngton
 Low Island – wyspa w archipelagu Falklandów
 Low Island – wyspa w Kanadzie, na terytorium Nunavut